Closset ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dieudonné Closset (1819–1866), belgischer Politiker
 Edmond Closset (1878–unbekannt), französischer Autorennfahrer
 Marie Closset (1873–1952), belgische Dichterin, die auch das Pseudonym Jean Dominique nutzte
 Pol Closset (1937–1989), belgischer Jazzmusiker
 Roger Closset (1933–2020), französischer Fechter